Рачинцы — многозначный термин:

 Рачинцы — этнографическая группа грузин, говорящая на рачинском диалекте грузинского языка.
 Рачинцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.